|-
| 139401 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139402 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139403 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139404 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139405 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139406 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139407 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139408 - || || 18 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139409 - || || 21 de juliol de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 139410 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139411 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139412 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139413 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139414 - || || 20 de juliol de 2001 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 139415 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139416 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139417 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139418 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139419 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139420 - || || 17 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139421 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139422 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139423 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139424 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139425 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139426 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139427 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139428 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139429 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139430 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139431 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139432 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139433 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139434 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139435 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139436 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139437 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139438 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139439 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139440 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139441 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139442 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139443 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139444 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139445 - || || 26 de juliol de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 139446 - || || 23 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139447 - || || 23 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139448 - || || 24 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139449 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139450 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139451 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139452 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139453 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139454 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139455 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139456 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139457 - || || 19 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139458 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139459 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139460 - || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139461 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139462 - || || 22 de juliol de 2001 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 139463 - || || 20 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139464 - || || 22 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139465 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139466 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139467 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139468 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139469 - || || 19 de juliol de 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 139470 - || || 30 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139471 - || || 31 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139472 - || || 24 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139473 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139474 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139475 - || || 28 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139476 - || || 30 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139477 - || || 30 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139478 - || || 19 de juliol de 2001 || Mauna Kea || D. J. Tholen
|-
| 139479 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139480 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139481 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139482 - || || 7 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139483 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139484 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139485 - || || 14 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 139486 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139487 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139488 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139489 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139490 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139491 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139492 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139493 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139494 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139495 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139496 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139497 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139498 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139499 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139500 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-|}

9